Le xian de Jixi (绩溪) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Jixi (鸡西) est une ville de la province du Heilongjiang en Chine.

Homonymie de toponyme